Черемисиново:

 Черемисиново — посёлок городского типа, административный центр Черемисиновского района Курской области России.
 Черемисиново — железнодорожная станция однопутной тепловозной линии Курск — Воронеж.